Saint-Agnant (Charente-Maritime)
ook:
Saint-Agnant-de-Versillat, Creuse
Saint-Agnant-près-Crocq, Creuse

gemeenten met de naam Saint-Agnan (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Saint-Aignan (doorverwijspagina)